Die Fotbollsallsvenskan 1944/45 war die 21. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. Juli 1944 und endete am 3. Juni 1945.

IFK Norrköping holte zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren das Double aus schwedischer Meisterschaft und Pokalsieg. Neuling Ludvika FF verließ die Allsvenskan nach nur einer Saison wieder und stieg in die Division 2 ab, wohin der Klub vom zweiten Aufsteiger Landskrona BoIS begleitet wurde.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Gunnar Nordahl von Meister IFK Norrköping wurde mit 27 Saisontoren zum zweiten Mal nach 1943 Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1944
Fußballsaison 1944/45